Энциклопедия Словении () — универсальное справочно-энциклопедическое издание о Словении. 

Исторически первая и основная словенская энциклопедия. Состоит из 16 томов, опубликованных при поддержке Словенской академии наук и искусств в издательстве Mladinska knjiga (Любляна) в 1987—2002 годах. Содержит 342 тысячи статей. Под редакцией Марьяна Яворника (1924—2008), Душана Воглара и Аленки Дермастии. Тираж первых томов составил 30 тысяч экземпляров, последующих — 15 тысяч. 

За создание энциклопедии (выдающиеся заслуги по систематизации знаний о территории и людях Словении) издательство в 2002 году было удостоено высшей государственной награды Словении — Золотого ордена Свободы.

Список томов 
Sistem COBISS našteva naslednje podatke o posameznih zvezkih:
 A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv. 
 Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv. 
 Eg-Hab. - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv. 
 Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv. 
 Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv. 
 Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv. 
 Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str. - 20.000 izv. 
 Nos-Pli. - 1994. - XVI, 416 str. - 20.000 izv. ISBN 8611142691 
 Plo-Ps. - 1995. - XV, 416 str. - 20.000 izv. ISBN 8611143450 
 Pt-Savn. - 1996. - XV, 416 str. - 20.000 izv. ISBN 8611147928 
 Savs-Slovenska m. - 1997. - XV, 416 str. - 18.000 izv. ISBN 8611150708 
 Slovenska n-Sz. - 1998. - XV, 416 str. - 18.000 izv. ISBN 8611153448 
 Š-T. - 1999. - XV, 416 str. - 18.000 izv. ISBN 8611153642 
 U-We. - 2000. - XV, 416 str. - 15.000 izv.  ISBN 8611153650 
 Wi-Ž ; Kronološki pregled. - 2001. - XV, 416 str. - 15.000 izv. ISBN 8611153669 
 Dodatek A-Ž ; Kazalo. - 2002. - XV, 416 str. - 15.000 izv. ISBN 8611153677

Примечания 

Универсальные энциклопедии
Словения